A 26 606-os számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Borsod-Abaúj-Zemplén megye legészakibb részén.

A 3-as főut régi határátkelési pontja a szlovák határnál Tornyosnémeti közigazgatási területén volt, ott, ahol a határ túlsó, szlovák oldalán nagy méretű határállomási épület épült. Miután Magyarország és Szlovákia között megszűnt a határellenőrzés, a 3-as főút számára ezen a szakaszon új nyomvonal épült, a régi nyomvonal pedig a 3729-es számozást kapta.

A 26 606-os út ezen úthoz kapcsolódó rövid útszakasz, amely egykor a határátkelőhely magyar oldalának létesítményeit (pl. IBUSZ-iroda) szolgálhatta ki, illetve lehetőséget biztosít megfordulásra azon járművek számára, amelyek a(z egykori) határállomás térségéig igyekeznek, de nem kívánnak átlépni a határon. Ott, ahol az országhatárt a legjobban megközelíti, beletorkollik egy egészen rövid útszakasz, a határállomás épülete felől érkező 26 607-es út.

A 26 606-os út teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 187 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek 

26606